Shut Up bezeichnet:

 Shut Up (Album), Musikalbum von LaFee
 Shut Up (LaFee-Lied), Lied von LaFee
 Shut Up (The-Black-Eyed-Peas-Lied), Lied von The Black Eyed Peas